ТЭ129 — советский шестиосный грузо-пассажирский тепловоз, имевший мощность по дизелю 4000 л. с. и выпускавшийся Ворошиловградским тепловозостроительным заводом. По конструкции является усиленной версией тепловоза ТЭ109. Было выпущено 6 тепловозов, которые были поставлены ГДР, где они получили обозначение серии 142 (с 1992 года — 242). Обладатель диплома и большой золотой медали Лейпцигской ярмарки.

История

Проектирование 
Луганский (Ворошиловградский) завод ещё заканчивал изготовление первых в СССР тепловозов с электрической передачей переменно-постоянного тока (ТЭ109), а в главном управлении тепловозостроения министерства тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения уже велась разработка технического задания на новый, более мощный грузо-пассажирский магистральный тепловоз с четырёхтактным дизелем мощностью уже 4000 л. с., электрической передачей переменно-постоянного тока и с унифицированной экипажной частью тепловоза ТЭ109 (тема Г68.4.07.011). 4 сентября 1968 года Заместитель министра тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения Эйсмонт А. утвердил техническое задание на проектирование экспортного тепловоза. 15 ноября 1970 года вышло постановление № 400 Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике, в котором в приложении № 116 предусматривалось построить новый экспортный тепловоз мощностью 4000 л. с. в 1971 году.

Прототип 
В 1974 году Ворошиловградский завод выпустил прототип данного локомотива, которому было присвоено полное обозначение ТЭ129-001. Унифицированный по механической части с тепловозом ТЭ109, ТЭ129 включал в себя все последние наработки того времени, в том числе:
 экономичный четырёхтактный дизельный двигатель (расход топлива — 155 г/э.л. с.•ч)
 электрическая передача переменно-постоянного тока
 пятиступенчатый реостатный тормоз мощностью 1300 кВт
 генератор отопления мощностью до 745 кВт для питания электрического отопления пассажирских вагонов
Также тепловоз имел оборудование для работы по СМЕ. По требованию железных дорог ГДР, испытания нового тепловоза проводились в СССР. Стендовые испытания провели на самом заводе, после чего ТЭ129-001 отправили в локомотивное депо Брест (Белорусская железная дорога) для прохождения эксплуатационных испытаний.

27 февраля 1975 года приказом № 71 Министра тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения была назначена межведомственная комиссия для рассмотрения результатов всех испытаний тепловоза. 12 июня 1978 года заместитель министра тяжёлого и транспортного машиностроения Матвеев Е. С. утвердил акт о приёмке опытного образца тепловоза ТЭ129 и рекомендующий его к серийному производству для поставок на экспорт.

Помимо этого, весной 1975 года ТЭ129-001 был представлен на Лейпцигской ярмарке (ГДР), где 15 марта был отмечен дипломом и большой золотой медалью. А 13—17 июля 1977 года он был представлен на второй международной выставке «Железнодорожный транспорт 77» (г. Щербинка, Московская область), где удостоился многих положительных отзывов.

Тепловозы 142 
Не дожидаясь окончания испытаний опытного образца, Ворошиловградский завод по его конструкции (ТУ24.4.430-77) с 1976 по 1977 год выпустил опытную партию из 6 тепловозов, которым присвоили обозначение серии 142 (142 001—142 006). В 1979 году эти тепловозы поступили в ГДР где были сосредоточены в локомотивном депо Штральзунд (). На то время это были самые мощные односекционные тепловозы в Европе, которых по этому показателю сможет превзойти лишь Voith Maxima в 2006 году. Планировалось, что 142-е будут водить тяжёлые грузовые поезда между портами на севере страны и индустриальными центрами на юге. Однако курс немецкого правительства на электрификацию железных дорог привёл к тому, что это стало неактуально и крупносерийного производства тепловозов 142 не было. Прототип ТЭ129-001 также был продан в ГДР, дальнейшая его судьба неизвестна.

Тепловозы 142 001 и 142 002 водили тяжёлые транзитные поезда. В основном они обслуживали направления между Засницем и Зеддином, где работали с наливными составами с нефтью весом 3600 тонн. Также тепловозы 142 использовались в качестве толкачей с паровозами DR BR 03.10 на крутых затяжных подъёмах. В 1992 году, в связи со слиянием Deutsche Reichsbahn с Deutsche Bahn и переходом тепловозов в парк последней, обозначение серии сменилось на 242. Электрификация важных направлений и снижение веса грузовых поездов на второстепенных направления привели к тому, что тепловозы не могли использовать свои возможности полностью и на закате своей карьеры обслуживали пассажирские поезда. В 1994 году депо Штральзунд отстранило от работы все машины серии 242.

В настоящее время тепловозы 242 001—242 005 продолжают работать на частных железных дорогах. Тепловоз 242 006 был разделан на металлолом 25 ноября 2009 года в пригороде Котбуса.

Выпуск 
Данные по выпуску тепловозов ТЭ129 по годам приведены в таблице:

Литература

Примечания

См. также 

Локомотивы, появившиеся в 1974 году
Тепловозы СССР
Тепловозы Германии
Грузо-пассажирские тепловозы
Тепловозы с электропередачей
Тепловозы Луганского (Ворошиловградского) завода